Das Indonesian Masters 2018 im Badminton fand vom 23. bis zum 28. Januar 2018 im Istora Gelora Bung Karno in Jakarta statt.

Herreneinzel

Setzliste 
 Viktor Axelsen (2. Runde)
 Srikanth Kidambi (zurückgezogen)
 Chen Long (Viertelfinale)
 Son Wan-ho (Halbfinale)
 Lin Dan (1. Runde)
 Chou Tien-chen (Halbfinale)
 Ng Ka Long (1. Runde)
 H. S. Prannoy (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Tai Tzu-ying  (Champion) 
 P. V. Sindhu (Viertelfinale)
 Carolina Marín (Viertelfinale)
 Ratchanok Intanon (Halbfinale)
 Sung Ji-hyun (Viertelfinale)
 Nozomi Okuhara (Viertelfinale)
 Chen Yufei (1. Runde)
 He Bingjiao (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Champions) 
 Li Junhui / Liu Yuchen (Finale) 
 Liu Cheng / Zhang Nan (Halbfinale)
 Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (Viertelfinale)
 Lee Jhe-huei / Lee Yang (2. Runde)
Vladimir Ivanov/ Ivan Sozonov (2. Runde)
 Chen Hung-ling / Wang Chi-lin (Viertelfinale)
 Takuto Inoue / Yūki Kaneko (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Chen Qingchen / Jia Yifan (2. Runde)
 Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Champions)
 Kamilla Rytter Juhl / Christinna Pedersen (Halbfinale)
 Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (zurückgezogen)
 Lee So-hee / Shin Seung-chan (Halbfinale)
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Viertelfinale)
 Chang Ye-na / Jung Kyung-eun (Viertelfinale)
 Greysia Polii / Apriyani Rahayu (Finale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (Finale)
 Wang Yilu / Huang Dongping (1. Runde)
 Chris Adcock / Gabrielle Adcock (zurückgezogen)
 Tang Chun Man / Tse Ying Suet (Viertelfinale)
 Seo Seung-jae / Kim Ha-na (2. Runde)
 Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Champions)
 Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (Viertelfinale)
 Mathias Christiansen / Christinna Pedersen (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2018
Badminton 2018
Badmintonwettbewerb in Jakarta